Ranfan (ou Lanfan) est un personnage du manga Fullmetal Alchemist.

Lanfan est l'une des servantes de Lin Yao qui peut sentir, tout comme Lin et Who, la présence des homonculus. Elle ne supporte pas que l'on médise de Lin, jusqu'à en perdre son sang-froid, dont elle semble amoureuse. C'est une ninja garde du corps experte en maniement d'armes blanches. Elle porte une tenue noire, deux dagues et un masque qu'Edward cassera lors de leur rencontre. Il lui en recréera un par la suite. Elle est également la petite-fille de Who. 

Lors du piège tendu à Scar pour attirer les homonculus, elle combattra avec Lin deux d'entre eux : Gluttonny et Wrath qu'elle prendra d'abord pour un simple humain. Lors du combat contre Wrath, elle perdra l'usage de son bras gauche et, se considérant comme un fardeau pour son maître, sera prête à se suicider mais, Lin ne l'acceptera pas. Elle se coupera alors son bras inutile qu'elle attachera à un chien pour attirer Wrath sur une mauvaise piste et permettre à Lin de capturer Gluttonny.

Elle sera soignée par le Docteur Knox et dira alors en voyant l'auto-mail de Edward qu'il lui en faudra un à elle aussi, ce à quoi Ed répondra qu'il connait une bonne mécanicienne, néanmoins, quand son grand-père, Who, viendra la chercher, il ne voudra pas se rendre auprès de Winry sans courir le risque que cela se répercute sur les frères Elric s'il venait à se faire attraper. Ils décident donc de trouver un fabricant d'automails par leurs propres moyens. Dans le cabinet de Knox, elle fera la rencontre de May Chang, leurs clans à Xing étant rivaux, celle-ci tentera de la tuer mais Lan Fan aura le réflexe de se protéger. Alors qu'elles sont prêtes à se battre, Knox mettra fin à leur petite querelle. 

Lan fan s'en va mais, non sans l'intention de revenir récupérer son prince.

Elle a récemment fait son grand retour, alors que Lin semblait à nouveau sur le point de se faire avaler par Gluttony. Elle sauva son prince, un auto-mail flambant neuf lui officiant de bras gauche. 

Lan Fan n'apprécie pas beaucoup Greed, ayant pris le corps de son prince, mais le sauvera néanmoins lors d'un combat contre King Bradley. Elle n'aime pas non plus beaucoup Edward, ni May Chang. 

Personnage de Fullmetal Alchemist
Garde du corps de fiction
Amputé de fiction